Эвтаназия в Нидерландах — вызывающий немало споров процесс прерывания жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания или ввиду особых обстоятельств. В современном обществе, под словом «эвтаназия» подразумевают прерывание жизни как человека, так и животных (так называемое усыпление). После длительных обсуждений была законодательно закреплена в 2001 году.

История 
История идей об эвтаназии на европейском континенте уходит в XX век. В 1920 году издается книга А. Хоча и К. Биндинга «Разрешение лишить жизни». И лишь спустя 82 года, Нидерланды, первыми не только в Европе, но и в мире — решились узаконить эвтаназию и ввести её в сферу здравоохранения. Законопроект активно лоббировала министр здравоохранения Нидерландов доктор . Несмотря на критику и оппозицию со стороны церквей (католической и протестантской), в 2001 году был принят закон «Прекращение жизни по запросу и ассистируемый суицид», а в 2002 году вступил в силу. Большинство нидерландцев поддерживают новый закон о праве на эвтаназию. В стране, когда человек получает разрешение на смерть, в течение нескольких дней «комитет по этике» (euthanasia review committee) выдает разрешение врачу, который и осуществляет процедуру. По стране разъезжают мобильные команды эвтаназистов — врачи, которые работают по всей стране, чтобы помочь людям уйти из жизни, если их собственный местный врач отказывается брать ответственность на себя.

Правовые основы 
Применение эвтаназии регламентируется законом «Прекращение жизни по запросу и ассистируемый суицид» от 01.04.2001 года и уголовным законодательством (Criminal Code). Желание уйти из жизни с помощью эвтаназии осуществляется по следующей схеме: информирование врача, разрешение от комиссии по этике, в случае отказа — прокурор и комиссия от министерства здравоохранения, благополучия и спорта (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Уникальность Нидерландского законодательства относительно эвтаназии заключается в том, что ни одна из сторон (пациент ↔ врач) не имеют абсолютного права на применение такого рода операции. Иностранцам отказано в процедуре эвтаназии на территории Нидерландов (поскольку будут нарушены некоторые пункты требований к врачу). Нидерландский закон об эвтаназии не идет вразрез с международными Конвенциями и основными правами личности, таких как право на жизнь (ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах) и ст. 2 Европейской Конвенции по правам человека.

Требования

К врачу 
Нидерландское законодательство относительно прав и обязанностей врача по вопросу применения эвтаназии одновременно защищает его и возлагает на него ряд обязательств. Врач обязан:
 удостовериться, что желание пациента о применении эвтаназии является добровольным и обдуманным;

 удостовериться, что пациент страдает от невыносимых болей или же диагноз его болезни не предполагает перспектив к выздоровлению либо же значительного улучшения;
 проинформировать пациента о его будущем состоянии, тем самым прогнозировать развитие клинической картины;
 обсудить ситуацию с пациентом и прийти к совместному решению, которое исключает альтернативу;
 провести консультацию минимум с одним врачом, который не имеет отношения к лечению пациента, который принял решение к применению эвтаназии;
 письменно оформить извещение для пациента и органов государственной власти, что по крайней мере 4 пункта из вышеперечисленных были соблюдены;
 во время проведения эвтаназии или ассистируемого суицида проявить надлежащую медицинскую помощь и внимание к пациенту.

К пациенту 
 пациент должен быть не младше 12 лет;
 решение о процедуре эвтаназии должно исходить исключительно от заинтересованного лица (в случае возраста пациента от 12 до 16 лет требуется также согласие опекунов или родителей);
 пациент должен предоставить документ, подтверждающий его дееспособность и вменяемость;
 проконсультироваться с врачом/-ами относительно перспективы выздоровления либо же облегчения боли;
 получить все консультации и рекомендации от лечащего врача;
 получить пакет разрешительных документов от лечащего врача.

Гарантии

Для врача 
 право на отказ от проведения процедуры эвтаназии;
 гарантии от государства об отсутствии негативных последствий для личности, профессиональной деятельности при отказе от проведения процедуры эвтаназии;
 право отказа присутствовать или же ассистировать при проведении процедуры эвтаназии;
 право самостоятельного выбора консультирующего врача при обсуждении возможности назначения пациенту процедуры эвтаназии.

Для пациента 
 право на всестороннее оказание медицинских услуг, в том числе и процедуры эвтаназии;
 право на выбор врача для проведения процедуры эвтаназии;
 право на всецело объёмный анализ состояния здоровья и прогноз развития заболевания.

См. также 
 Эвтаназия
 Суицидальный туризм
 Ноа Потховен

Примечания

Ссылки 
 Акт о прекращении жизни по просьбе и помощь в самоубийстве (обзор процедуры на практике) ;

Нидерланды
Эвтаназия